

Muziekstijlen 
Verkorting van het Engelse glamour dat gebruikt wordt voor onder meer extravagante muziekstijlen:
 Glamrock
 Glam metal
 Glampunk

Overig 
 GLAM — instellingen met cultureel erfgoed: galeries, bibliotheken, archieven en musea. (Engels: Galleries, Libraries, Archives, and Museums)
 GLAM (meidengroep) — een Koreaanse band
 Glam (film), een film uit 1997 van Josh Evans met William McNamara, Frank Waley en Natasha Gregson Walter
 Glam (Christina Aguilera) — een lied van Christina Aguilera
 Glam Records — een platenlabel
 Kampong Glam — een buurt in Singapore
 Åge Sten Nilsen — een Noorse musicus met artiestennaam Glam
 Gracie Glam (Kelly J. Beekman) — een Amerikaanse pornoactrice

Zie ook 
 Glamour (doorverwijspagina)
 Glam*It — een Vlaams maandblad
 City Glam — een parfumduo uit 2005 van Emporio Armani
 Gary Glitter — een rock-'n-rollmusicus, bijgenaamd King of Glam